Kingsley (Iowa)
Kingsley (Kentucky)
Kingsley (Michigan)

Desambiguações de topônimos